Bergius:
 Friedrich Bergius
 Metoda Bergiusa
 Karl Heinrich Bergius
 Peter Jonas Bergius – szwedzki lekarz i botanik